Esistono più comuni francesi con questo nome

Les Essards – Charente
Les Essards – Charente Marittima
Les Essards – Indre e Loira